Liberia kan syfta på:
 Liberia – en republik i Västafrika
 Liberia, Costa Rica – en ort i Costa Rica
 1816 Liberia - en asteroid i huvudbältet